Ричард Джон (Дики) Кэрр (; ) — индийский легкоатлет, выступавший в беге на короткие дистанции, и хоккеист на траве, нападающий. Олимпийский чемпион 1932 года.

Биография 
Дики Кэрр родился 21 января 1911 года в городе  в Британской Индии.

Работал машинистом на Восточно-Индийской железной дороге, играл в хоккей на траве за её команду.

В 1932 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 1 матч, забил 1 мяч в ворота сборной Японии.

Также выступал на Олимпиаде в лёгкой атлетике. Вместе с Бану Саттоном, Рональдом Вернье и Мехаром Чандом Дхаваном участвовал в эстафете 4х100 метров. Индийская четвёрка с результатом 43,7 секунды заняла 5-е место среди 5 команд, входивших в полуфинальный забег.

Позже эмигрировал в Австралию, жил в Мельбурне. Работал тренером по хоккею на траве.

Умер 25 апреля 2000 года в Австралии.

Семья 
Жена Флоренс умерла 2 февраля 1975 года в пригороде Сиднея Марубра.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1932 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Тренеры по хоккею на траве Австралии
Бегуны на короткие дистанции Индии
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки мужской сборной Индии по хоккею на траве
Иммигрировавшие в Австралию из Индии